Lacordaire se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Theodore Lacordaire
 Jean Théodore Lacordaire